Il bacio della pantera (Cat People) – film del 1942 diretto da Jacques Tourneur
Il bacio della pantera (Cat People) – film del 1982 diretto da Paul Schrader